Агава окрашенная () — вид суккулента, относящийся к роду Агава, семейства Агавовые.

Морфология 
Листья синеватого оттенка, зубчатые, широкие, формируют свободную розетку диаметром до 1,2 м.

Размножение 
Семенами и боковыми побегами.

Природный ареал 
Мексика

Примечания

Литература 
 «Кактусы и суккуленты», Майлс Андерсон, Ниола 21-й век, 2003.

окрашенная
Флора Северной Америки
Суккуленты